Shoman ist der Familienname folgender Personen:

 Hossam Salamah Shoman (* 1999), ägyptischer Dreispringer
 Lisa Shoman (* 1964), belizische Politikerin